Peard ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Peard (1919–2019), irischer Badmintonspieler
 George Peard (1783–1837), britischer Seeoffizier, Erster Leutnant von Frederick William Beecheys Schiff HMS Blossom; nach ihm ist „Peard´s Island“ (Mangareva) benannt
 Sue Peard (* 1931), irische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Peart